chief scientific officer, het hoofd van een wetenschappelijk onderzoeksteam of een bedrijf dat zich daarmee bezig houdt
 Centrale spoedopvang, een andere naam voor een afdeling voor spoedeisende hulp
 Centrum voor Smaakonderzoek
 Corps-sans-organes, een concept, gehanteerd door de Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari